Санзо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валлон-Пон-д’Арк. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07306.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 217 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 135 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 98 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 98 активных работали 89 человек (46 мужчин и 43 женщины), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 37 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш